Ulrich Biel ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Biel (Politiker, 1907) (1907–1996), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin
 Ulrich Biel (Politiker, 1947) (* 1947), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen